Wilga ist

 PZL-104, Name eines polnischen Flugzeugtyps
 Wilga (Powiat Garwoliński), Name eines Ortes und Gemeindesitzes im Powiat Garwoliński der Woiwodschaft Masowien in Polen
 Wilga (Weichsel, Masowien), Name eines rechten Weichselzuflusses in der Woiwodschaft Masowien in Polen
 Wilga (Weichsel, Kleinpolen), Name eines rechten Weichselzuflusses in der Woiwodschaft Kleinpolen in Polen